John Broome ist der Name folgender Personen:

* John Broome (Politiker) (1738–1810), US-amerikanischer Händler und Politiker
 John Broome (Comicautor) (1913–1999), US-amerikanischer Comicautor
 John Broome (Philosoph) (* 1947), britischer Philosoph und Wirtschaftswissenschaftler 
 John E. Broome (Jack Broome; 1901–1985), britischer Marineoffizier 
 John L. Broome (1824–1898), US-amerikanischer Offizier